Oblivious – singolo dei Kalafina del 2008
 Oblivious – programma televisivo in onda su Italia 1 nel 2003